Йонуц Неделча́ру (; ) — румынский футболист, защитник клуба «Палермо».

Клубная карьера 
Воспитанник юношеской команды бухарестского клуба «Динамо».

17 мая 2013 года дебютировал за вторую команду столичного клуба. 13 декабря того же года дебютировал в Лиге I во встрече с «Поли» из Тимишоары. 5 ноября 2016 года отметился первым забитым мячом в чемпионате, открыв счёт в игре с «Поли».

16 февраля 2018 года подписал контракт с клубом «Уфа», рассчитанный сроком на 3,5 года. 4 марта 2018 года в матча против московского «Динамо» (1:1), дебютировал в составе «Уфы» в РПЛ. 5 мая 2019 года в матче с «Крыльями Советами», забил первый гол в составе «Уфы».

Карьера за сборную 
В составе юношеской сборной Румынии Неделчару принимал участие в играх отборочного раунда к Чемпионату Европы 2013. Дебют за молодёжную сборную Румынии состоялся в сентябре 2015 года против сборной Армении. В сборной Румынии выступает под 5-м номером.

Выступал на Чемпионате Европы среди молодёжных команд 2019 года, где принял участие в четырёх играх.

Матчи и голы за сборную 

Итого: 19 матчей / 2 гола; 9 побед, 5 ничьих, 5 поражений.

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Динамо-2» Бухарест
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Кротоне»